Juan II de Chipre (Nicosia, 16 de mayo de 1418 - Nicosia, 28 de julio de 1458) fue rey de Chipre y Armenia y rey titular de Jerusalén desde 1432 hasta 1458. Anteriormente fue Titular Príncipe de Antioquía.

Hijo del rey Jano de Chipre y su segunda esposa Carlota de Borbón-La Marche.

Matrimonios e hijos 
El 3 de julio de 1440 se casó con Aimee o Amadea Paleóloga de Montferrato (1418 - 1440), reina de Chipre, la Reina Titular de Jerusalén y Armenia, hija de Juan Jaime, marqués de Montferrato, sin descendencia. Su segunda esposa, una pariente lejana de la primera, con quien se casó en Nicosia el 3 de febrero de 1442 fue Helena Paleóloga (1428 - 11 de abril de 1458), hija de Teodoro II Paleólogo, déspota de Morea y su esposa Cleofa Malatesta. Teodoro era un hijo del Emperador bizantino Manuel II Paleólogo y Helena Dragaš y hermano de los dos últimos emperadores, Juan VIII Paleólogo y Constantino XI Paleólogo. Por su segundo matrimonio tuvo dos hijas:
 Carlota de Lusignan
 Cleofa de Lusignan, murió joven

A la muerte de Juan II, su única hija sobreviviente legítima Carlota lo sucedió en el trono. Durante su gobierno, Corycus, único reducto chipriota en Anatolia se perdió con Karamanli en 1448.

Juan tenía un hijo ilegítimo con Marietta de Patras, Jacobo, a quien constituyó Arzobispo de Nicosia a la temprana edad de 16 años. Jacobo probó no ser un Arzobispo ideal, y fue despojado de su título después de asesinar al Real Chambelán. Su padre finalmente lo perdonó y restauró en el arzobispado. Jacobo y Helena eran enemigos, que competían por la influencia sobre Juan. Después que Helena murió en 1458, parecía que Juan designaría como su sucesor a Jacobo, pero Juan murió antes de poder hacerlo.

Él era el último descendiente varón legítimo directo de Raimundo de Antioquía, un hijo de Guillermo IX de Aquitania.

Referencias 

 thepeerage.com

Reyes de Chipre del siglo XV
Casa de Lusignan